Fatafehi Kinikinilau Lolomana’ia Fakafānua (n. 20 de marzo de 1985) es un noble y político tongano, actual presidente de la Asamblea Legislativa de Tonga. Es el octavo Lord Fakafānua.

Biografía

Familia 
Es el hijo del difunto Kinikinilau Tūtoatasi, 7°. Lord Fakafānua y dueño de la propiedad de Ma'ufanga; y de la princesa Sinaitakala 'Ofeina-'e-he-Langi Fakafānua. Sus hermanos son Fakaola mei Langi Itafuaʻatonga Tūtoatasi Fakafānua y  Sinaitakala Fakafānua, princesa heredera de Tonga, por su matrimonio con el príncipe Tupouto'a 'Ulukalala.

Por línea materna, Fakafānua es un miembro de la familia real tongana y se encuentra en la línea de sucesión al trono por derecho propio. Su madre es la hija del príncipe Fatafehi Tuʻipelehake, el menor de los tres hijos de la reina Salote Tupou III, y su esposo, el príncipe Viliami Tungī Mailefihi.

Carrera política 
En las elecciones parciales 2008, resultó electo Representante de Ha'apai, siendo el miembro más joven de la Asamblea Legislativa. Fue reelecto en las elecciones generales de 2010, los primeros comicios tras la reforma democrática. El 19 de julio de 2012 fue elegido presidente de la cámara, tras la destitución de Lord Lasike, convirtiéndose así, en la persona más joven en ocupar el cargo.

En las elecciones generales de 2014 perdió su escaño, pero lo recuperó en los comicios de 2017. En la nueva legislatura, fue elegido nuevamente, Presidente de la Asamblea Legislativa, asumiendo el 11 de enero de 2018, en sucesión de Sialeʻataongo Tuʻivakanō. En las elecciones de 2021 fue reelecto Representante Noble y presidente del parlamento.

Vida personal 
El 24 de abril de 2006 se le otorgó el título de Fakafānua, uno de los treinta y tres títulos hereditarios de la nobleza tongana. El título se adjunta a los estados de Ma'ufanga (en Tongatapu), Nga'akau (en Vava'u) y Faleloa (en Ha'apai), y permite que su titular sea elegido para la Asamblea Legislativa como Representante de la Nobleza.

El 15 de octubre de 2014, se casó con Krystal Fane Kite, hija del ex Alto Comisionado de Tonga en el Reino Unido, el fallecido Sione Kite.

Honores

Honores Nacionales 
  Caballero Comandante de la Orden de la Reina Salote Tupou III (31 de julio de 2008).

Ancestros

Referencias 

Políticos de Tonga
Nobles de Tonga